Кипре́й () — род трав или полукустарников семейства .

Этимология 
Название Epilobium дано из-за сходства венчика некоторых растений этого рода с цветком фиалки, находящегося на верхушке нижней завязи, напоминающей стручок: , на, + , стручок, + , фиалка (латинизация ).

Ботаническое описание 
Представители рода — высокие, иногда выше человеческого роста, травянистые растения.

Листья цельные, противоположные или разбросанные по стеблю так, что через них нельзя провести правильной винтовой линии.

Цветки — довольно крупные, в пазухах листьев или образуют верхушечную кисть; построены по четверному плану; тычинок восемь. Венчик тёмно-розовый. Нижняя завязь четырёхгранная, превращается в очень длинную коробочку тоже четырёхгранную, которая лопается на четыре створки, начиная сверху, и выпускает множество семян, разлетающихся с помощью длинных волосков, на них находящихся.

Длинноволосые мелкие семена разносятся ветром на далёкие расстояния.

Виды 
По данным сайта Germplasm Resources Information Network, название  входит в синонимику рода , который, в свою очередь, иногда включают в состав рода Кипрей (Epilobium).

По информации базы данных The Plant List, род включает 222 вида. Некоторые из них:

Значение и применение 
Хорошо поедаются только северными оленями. Сельскохозяйственными животными поедаются обычно плохо или не поедаются.

О лечебных свойствах кипрея мелкоцветкового () и применении его в урологии, в частности, при болезнях предстательной железы, впервые сообщила австрийская травница Мария Трэбэн в 1983 году. Она утверждала, что настой кипрея мелкоцветкового — радикальное средство для лечения воспалений предстательной железы любой тяжести, а также весьма эффективно при аденоме простаты. Кроме этого, кипрей оказывает положительное действие при злокачественных опухолях мочевого пузыря, простаты. Эти данные подтвердили немецкие фармацевты Барбара и Петер Тайс. В Австрии, в институте фармакогнозии и институте экспериментальной и клинической фармакологии было проведено сравнительное изучение кипрея мелкоцветкового () и иван-чая узколистного (). В результате экспериментов было установлено, что кипрей мелкоцветковый обладает более слабым (примерно в пять раз) противовоспалительным действием.

Примечания 

Кипрейные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Медоносы
Лекарственные растения